Saarlands voetbalelftal (mannen)
 Saarlands voetbalelftal (vrouwen)